La stagione 2004-05 dei San Antonio Spurs fu la 29ª nella NBA per la franchigia.

I San Antonio Spurs vinsero la Southwest Division della Western Conference con un record di 59-23. Nei play-off vinsero il primo turno con i Denver Nuggets (4-1), la semifinale di conference con i Seattle SuperSonics (4-2), la finale di conference con i Phoenix Suns (4-1), per poi vincere il titolo battendo nella finale NBA i Detroit Pistons (4-3).

Classifica 
Southwest Division

Roster

Collegamenti esterni 

Stagione 2004-2005 delle squadre di pallacanestro
2004-2005